Ballina bezeichnet:

 José Ramón Ballina, mexikanischer Fußballspieler
 eine Stadt im irischen County Mayo: Ballina (Mayo)
 eine Stadt im irischen County Tipperary: Ballina (Tipperary)
 eine Stadt im australischen Staat New South Wales: Ballina (Australien).
 Ballina (Louisiana), Ort im Concordia Parish
 Ballina (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ballina Oil Field, Ölfeld im Concordia Parish, Louisiana
Siehe auch:
 Ballynasilloge